SGID steht für:

 Setgid, ein erweitertes Unix-Dateirecht
 Secure Global ID, ein elektronisches Identitätsverfahren, der International CNKL Alliance

Siehe auch:
 Sōka Gakkai#Soka Gakkai International Deutschland (SGI-D) e.V., deutscher Zweig einer religiösen Vereinigung

Abkürzung